El acrónimo TVN puede referirse a las siguientes acepciones:

 TVN, canal de televisión estatal chileno.
 TVN, canal de televisión australiano de carreras de caballos.
 TVN, canal de televisión surcoreano
 TVN, canal de televisión estonio
 TVN, canal de televisión indonesio
 TVNorge, canal de televisión noruego.
 TVNZ, canal de televisión pública neozelandés.
 TVN, canal de televisión panameño.
 TVN, canal de televisión polaco.
 TVN Entertainment Corporation, compañía de televisión por cable estadounidense.
 TVN-5, extinto canal de televisión pública venezolana.

Siglas